Алексе́й Ива́нович Автоно́мов (16 (28) января 1890 — 2 февраля 1919 года) — советский военачальник, участник Первой мировой и Гражданской войн. Главнокомандующий вооруженными силами Кубанской советской республики.

Биография 

Родился 16 (28) января 1890 года в известной на Дону казачьей семье.

Принимал участие в Первой мировой войне, служил в чине хорунжего в составе 39-го и 28-го казачьих полков.

После Октябрьской революции 1917 года одним из первых среди казачьих офицеров примкнул к большевикам.
Лидер «левой группы» на общефронтовом казачьем съезде в Киеве в октябре 1917 года и в Новочеркасске, депутат Большого Войскового круга.

Получил от чрезвычайного комиссара по борьбе с контрреволюцией на Юге России Антонова-Овсеенко право самостоятельно формировать части Красной гвардии на Кубани. Опираясь на эти полномочия, в январе 1918 года провозгласил себя главнокомандующим Юго-Восточной революционной армией, формировавшейся в районе станицы Тихорецкой.
В марте 1918 года отряды Автономова без боя заняли кубанскую столицу — Екатеринодар.

Руководил обороной Екатеринодара во время штурма города Добровольческой армией под командованием генерала от инфантерии Корнилова 9 — 13 апреля 1918 года.

С 14 апреля по 23 мая — главнокомандующий Северокавказской красной армией. Вступил в конфликт с руководством Кубано-Черноморской республики, в котором его поддерживали войсковые командиры, в том числе И. Л. Сорокин.

В начале апреля ЦИК, боявшийся диктаторских стремлений Автономова, отрешил его от командования и должность главнокомандующего заменил «чрезвычайным штабом обороны», в который вошло семь штатских большевиков. Автономов выехал в Тихорецкую и выступил открыто против своего правительства. Началась своеобразная «полемика» путём воззваний и приказов. В них члены ЦИК именовались «немецкими шпионами и провокаторами», а Автономов и Сорокин — «бандитами и врагами народа», на головы которых призывались «проклятия и вечный позор». В распре приняла участие и армия, которая на фронтовом съезде в Кущёвке постановила «сосредоточить все войска Северного Кавказа под командой Автономова… категорически потребовать (от центра) устранения вмешательства гражданских властей и упразднить „чрезвычайный штаб“».

Демонстративно отказывался исполнять поступающие из Москвы директивы, если считал, что они противоречат его интересам, игнорировал распоряжения Троцкого, отказываясь признавать его полномочия в качестве верховного главнокомандующего Красной армией. За такое поведение был смещён с поста и отозван в Москву. Там 27 мая получил назначение на должность инспектора и организатора войсковых частей Кавказского фронта по рекомендации Г. К. Орджоникидзе.

В июле 1918 года прибыл в Терскую область, где начал формировать новые красные части. 3 октября 1918 года был назначен командующим новообразованной 12-й общевойсковой Красной армии, однако в должность не вступил, поскольку командный состав армии отказался признавать полномочия Автономова. В дальнейшем командовал небольшим отрядом и бронепоездом в боях с белыми на Тереке и под Святым Крестом. В январе 1919 года, во время отступления красных с Северного Кавказа к Астрахани, Автономов заболел тифом и был оставлен в одном из горных аулов, где и умер 2 февраля 1919 года.

Воспоминания современников 

Светлый блондин, маленького роста, лет 26 с виду, он производил впечатление человека неглупого и сильной воли. Не привыкший к шикарной черкеске с красным башлыком, Автономов как-то путался в ней и несколько проигрывал от этого.

Примечания

Ссылки 
 http://www.hrono.info/biograf/bio_a/avtonomov_ai.html
 Фото
 Фото

Библиография 
 Карпов Н. Д. Мятеж главкома Сорокина: правда и вымыслы. — М.: Русская панорама, 2006. — 415 с. — (Страницы российской истории) — ISBN 5-93165-152-7
 Шкуро А.Г. Записки белого партизана ISBN 5-17-025710-4 ISBN 5-9578-1185-8

Казаки в Первой мировой войне
Участники Гражданской войны в России (красные)
Царские офицеры на службе в РККА